Der Begriff Datenspeicherung kann sich beziehen auf 
 die allgemeine Speicherung von Daten in Datenspeichern
 die Vorratsdatenspeicherung personenbezogener Daten